Села:
 Перегонівка — село в Україні, в Обухівському районі Київської області.
 Перегонівка — село в Україні, в Голованівському районі Кіровоградської області.
 Перегонівка — село в Україні, в Кобеляцькому районі Полтавської області.

Залізниця:
 Перегонівка — лінійна пасажирська залізнична станція лінії Миронівка — ім. Тараса Шевченка Одеської залізниці, розташована у селі Балаклея Смілянського району.